Osoby o nazwisku Wasiljew:
 Aleksandr Wasiljew – rosyjski historyk
 Aleksandr Wasiljew – białoruski lekkoatleta
 Aleksiej Wasiljew – rosyjski hokeista
 Aleksiej Wasiljew – rosyjski kierowca wyścigowy
 Boris Wasiljew – radziecki kolarz torowy i szosowy, olimpijczyk
 Dmitrij Wasiljew – radziecki biathlonista, olimpijczyk
 Dmitrij Wasiljew – rosyjski skoczek narciarski
 Innocenty (Wasiljew) – arcybiskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Konstantin Vassiljev – estoński piłkarz
 Nikołaj Wasiljew – radziecki polityk
 Wasilij Wasiljew – rosyjski emigracyjny dziennikarz, publicysta, pisarz i tłumacz, redaktor prasy kolaboracyjnej
 Wasilij Wasiljew – rosyjski piłkarz
 Wasilij Wasiljew – radziecki generał
 Wiktor Wasiljew – rosyjski biathlonista
 Władimir Wasiljew – rosyjskojęzyczny pisarz